peut faire référence à :

 Skull and Bones, une fraternité étudiante de l'université de Yale aux États-Unis ;
 Skull and Bones, un jeu vidéo ;
 Skull and Bones, un album du groupe américain de hip-hop Cypress Hill sorti en 2000.

Homonymie de titre